Сборная Швейцарии по футболу приняла участие на чемпионате мире по футболу в 1954 году в четвёртый раз в своей истории. Команда квалифицировалась в финальную часть мундиаля, как хозяйка первенства, поэтому не принимала участия в отборочном турнире. В финальной части команда заняли второе место в своей группе, выйдя в четвертьфинал, где уступила сборной Австрии.

Выборы организатора чемпионата мира по футболу 1954 
Голосования не было, так как Швейцария была единственной кандидатурой, как нейтральная страна.

Отборочный турнир

Финальный раунд

Групповой раунд 

Плей-офф:

Четвертьфинал

Сборная

Швейцария

Примечания 

1954
Швейцария